Corral Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corral Hill (Idaho)	
 Corral Hill (Kalifornien)	
 Corral Hill (New Mexico)	
 Corral Hill (Oklahoma)